

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Staniszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Staniszewo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Staniszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska